Туари́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Туари — в департаменте Ивелин;
 Туари (усадьба)
 Туари — в департаменте Савойя;
 Туари — в департаменте Эн.